Социалистическая левая партия может значить:
 Социалистическая левая партия — дем-социалистическая партия в Норвегии
 Социалистическая левая партия — троцкистская партия в Австрии